|-
| 4901 || 1988 VJ || 3 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 4902 Thessandrus ||  || 9 ianuarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4903 Ichikawa || 1989 UD || 20 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 4904 Makio || 1989 WZ || 21 noiembrie 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| 4905 Hiromi ||  || 15 mai 1991 ||  || , 
|-
| 4906 Seneferu || 2533 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4907 Zoser || 7618 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4908 Ward || 1933 SD || 17 septembrie 1933 ||  || 
|-
| 4909 Couteau ||  || 28 septembrie 1949 || Nice || 
|-
| 4910 Kawasato || 1953 PR || 11 august 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 4911 Rosenzweig || 1953 UD || 16 octombrie 1953 ||  || 
|-
| 4912 Emilhaury ||  || 11 noiembrie 1953 || Brooklyn || Indiana University
|-
| 4913 Wangxuan || 1965 SO || 20 septembrie 1965 ||  || 
|-
| 4914 Pardina || 1969 GD || 9 aprilie 1969 ||  || 
|-
| 4915 Solzhenitsyn ||  || 8 octombrie 1969 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4916 Brumberg || 1970 PS || 10 august 1970 || Nauchnij || 
|-
| 4917 Yurilvovia ||  || 28 septembrie 1973 || Nauchnij || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| 4918 Rostropovich ||  || 24 august 1974 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 4919 Vishnevskaya ||  || 19 septembrie 1974 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 4920 Gromov ||  || 8 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4921 Volonté || 1980 SJ || 29 septembrie 1980 || Kleť || 
|-
| 4922 Leshin ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4923 Clarke ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4924 Hiltner ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4925 Zhoushan ||  || 3 decembrie 1981 ||  || 
|-
| 4926 Smoktunovskij ||  || 16 septembrie 1982 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4927 O'Connell ||  || 21 octombrie 1982 || Kleť || 
|-
| 4928 Vermeer ||  || 21 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 4929 Yamatai || 1982 XV || 13 decembrie 1982 ||  || , 
|-
| 4930 Rephiltim ||  || 10 ianuarie 1983 || Palomar || S. L. Salyards
|-
| 4931 Tomsk ||  || 11 februarie 1983 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 4932 Texstapa ||  || 9 martie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 4933 ||  || 2 martie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4934 Rhôneranger || 1985 JJ || 15 mai 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4935 Maslachkova ||  || 13 august 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4936 Butakov ||  || 22 octombrie 1985 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 4937 Lintott ||  || 1 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4938 ||  || 5 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4939 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4940 Polenov ||  || 18 august 1986 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 4941 || 1986 UA || 25 octombrie 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
|  ||  || 24 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4943 Lac d'Orient || 1987 OQ || 27 iulie 1987 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 4944 Kozlovskij ||  || 2 septembrie 1987 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4945 Ikenozenni || 1987 SJ || 18 septembrie 1987 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 4946 Askalaphus ||  || 21 ianuarie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 4947 Ninkasi ||  || 12 octombrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4948 Hideonishimura ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || , , T. Urata
|-
| 4949 Akasofu || 1988 WE || 29 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 4950 House ||  || 7 decembrie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4951 Iwamoto || 1990 BM || 21 ianuarie 1990 || Kani || , 
|-
| 4952 Kibeshigemaro ||  || 26 martie 1990 ||  || 
|-
| 4953 || 1990 MU || 23 iunie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 4954 Eric || 1990 SQ || 23 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 4955 Gold ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 4956 Noymer ||  || 12 noiembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 4957 Brucemurray || 1990 XJ || 15 decembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4958 Wellnitz ||  || 13 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 4959 Niinoama ||  || 15 august 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 4960 Mayo || 4657 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4961 Timherder ||  || 8 octombrie 1958 ||  || LONEOS
|-
| 4962 Vecherka || 1973 TP || 1 octombrie 1973 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 4963 Kanroku ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 4964 Kourovka ||  || 21 iulie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4965 Takeda ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4966 Edolsen ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4967 Glia ||  || 11 februarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 4968 Suzamur || 1986 PQ || 1 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4969 Lawrence || 1986 TU || 4 octombrie 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4970 Druyan ||  || 12 noiembrie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4971 Hoshinohiroba || 1989 BY || 30 ianuarie 1989 ||  || , 
|-
| 4972 Pachelbel ||  || 23 octombrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 4973 Showa || 1990 FT || 18 martie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 4974 Elford || 1990 LA || 14 iunie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 4975 Dohmoto ||  || 16 septembrie 1990 ||  || , 
|-
| 4976 Choukyongchol || 1991 PM || 9 august 1991 || JCPM Sapporo || 
|-
| 4977 Rauthgundis || 2018 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4978 Seitz || 4069 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4979 Otawara || 1949 PQ || 2 august 1949 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 4980 Magomaev ||  || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4981 Sinyavskaya || 1974 VS || 12 noiembrie 1974 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 4982 Bartini ||  || 14 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4983 Schroeteria ||  || 11 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4984 Patrickmiller ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 4985 Fitzsimmons ||  || 23 august 1979 || La Silla || 
|-
| 4986 Osipovia ||  || 23 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4987 Flamsteed ||  || 20 martie 1980 ||  || 
|-
| 4988 Chushuho ||  || 6 noiembrie 1980 ||  || 
|-
| 4989 Joegoldstein ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4990 Trombka ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4991 Hansuess ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4992 Kálmán ||  || 25 octombrie 1982 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 4993 Cossard || 1983 GR || 11 aprilie 1983 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 4994 Kisala ||  || 1 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4995 Griffin || 1984 QR || 28 august 1984 || Palomar || 
|-
| 4996 Veisberg ||  || 11 august 1986 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 4997 Ksana || 1986 TM || 6 octombrie 1986 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 4998 Kabashima || 1986 VG || 5 noiembrie 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 4999 MPC || 1987 CJ || 2 februarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5000 IAU ||  || 23 august 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-